Мали́новка — остановочный пункт Рижского направления Московской железной дороги в городском округе Истра Московской области.

Имеется прямое сообщение на Курское направление. На запад беспересадочное сообщение осуществляется до станции Шаховская, на восток до станций Москва-Рижская и Серпухов.

Построена на перегоне Нахабино — Дедовск в 1966 году в связи с появлением в этом районе дачной застройки. Состоит из двух прямых боковых платформ, на второй платформе находится кассовый павильон. Турникетами не оборудована. Относится к пятой тарифной зоне.

Время движения от Рижского вокзала — 54 минуты, от Тушино — 30 минут.

Характеристика 
Остановочный пункт включает две береговые платформы, оборудованные навесами, между которыми располагаются 2 главных пути Рижского направления МЖД. Северная платформа обслуживает поезда, идущие из Москвы, а южная — в Москву. Платформы соединяет крытый надземный переход. К северу от платформы расположен парк отстоя и экипировки электропоездов МЦД-2 Малиновка станции Нахабино.

Интересные факты 
 Изначально платформа выходила на дачную окраину «Малиновка» города Дедовск, которая впоследствии стала одним из 5 поселков города (на 1957 год). Ныне граница с городом Дедовск проходит у платформы по южной стороне железнодорожной линии.
 Самая восточная / близкая к Москве платформа городского округа Истра. Вблизи на юг/восток проходит граница с городским округом Красногорск.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов

Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы городского округа Истра